Die Schloßherrin vom Libanon steht für:

 Die Schloßherrin vom Libanon (1926), französischer Stummfilm von Marco de Gastyne
 Die Schloßherrin vom Libanon (1933), französischer Spielfilm von Jean Epstein